Molibden hlorid se može odnositi na:
Molibden(II) hlorid (molibden dihlorid), MoCl2
Molibden(III) hlorid (molibden trihlorid), MoCl3
Molibden(IV) hlorid (molibden tetrahlorid), MoCl4
Molibden(V) hlorid (molibden pentahlorid), MoCl5